Tropheops és un gènere de peixos pertanyent a la família dels cíclids.

Descripció 
Presenta un patró melànic de franges verticals (6-9 de les quals es troben a l'àrea inferior de l'aleta dorsal). Boca relativament petita i amb la mandíbula inferior més curta que la superior. Perfil del musell doblegat cap avall. Dents mandibulars disposades en bandes transversals (les externes tenen dues cúspides o prominències -llevat de les laterals-, mentre que les de la mandíbula superior només en tenen una). Dents faríngies fines i serrades.

Distribució geogràfica 
Es troba a Àfrica: és un endemisme del llac Malawi (Malawi, Moçambic i Tanzània).

Cladograma

Estat de conservació 
Tropheops gracilior, Tropheops lucerna, Tropheops macrophthalmus, Tropheops microstoma, Tropheops novemfasciatus, Tropheops romandi i Tropheops tropheops apareixen a la Llista Vermella de la UICN a causa de la sedimentació dels hàbitats litorals, la sobrepesca (fins i tot, dins d'àrees teòricament protegides) i llur distribució geogràfica restringida.

Referències

Enllaços externs 

 YouTube 
 Imatge a Flickr

Tropheops